Georgi Pirinski verwijst naar twee Bulgaarse politici:

Georgi Nikolov Pirinski (1902-1992)
Georgi Georgiev Pirinski (°1948), zoon van 1